Вена 1961 — шахматный турнир, посвященный памяти австрийского шахматиста К. Шлехтера (1874—1918).

Как и в предыдущем турнире, состоявшемся в 1951 г., в данном соревновании участвовали 12 шахматистов. На этот раз организаторам удалось привлечь к участию сразу нескольких гроссмейстеров. Победу в турнире одержал советский гроссмейстер Ю. Л. Авербах.

Некоторые туры соревнования были сыграны в Бадене.

Турнирная таблица

Литература 
 Шахматный ежегодник 1961 / Авт.-сост. М. А. Бейлин. – М.: ФиС, 1963. – С. 103.

См. также 
 Мемориал Шлехтера

Примечания

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Вена (шахматный турнир)
1961 год в шахматах